Чемпионат мира по трековым велогонкам 1950 года прошёл в Рокуре (Бельгия).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1950
1950 год в велоспорте